Кубок Стамбула 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах.

Турнир-2010 является уже 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стамбуле с 26 июля по 1 августа 2010 года. Турнир являлся одним из последних соревнований WTA в Европе до US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Франческа Скьявоне (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 В четвёртый раз в сезоне в финале играют представители одной страны и во второй раз этой страной является Россия.
 Анастасия Павлюченкова выигрывает свой второй титул WTA во втором финале. В обоих случаях она была третьей сеяной. Оба турнира проходили на харде. В обоих финалах Анастасия уступает первый сет.
 Елена Веснина уступает свой третий финал WTA из трёх. Впервые она берёт сет.
 Титул Павлюченковой стал 10-м для россиянок на одиночных соревнованиях WTA в сезоне.

Парный разряд

Факты 
 Элени Данилиду впервые более чем за 6 лет побеждает на турнире WTA. В финалах гречанка не была 2,5 года.
 Серия без парных титулов у Ясмин Вёр длилась ещё дольше — с февраля 2004 года. Последний парный финал у них был совместным — в Хобарте-2008.
 Мария Кондратьева в четвёртый раз за год в финалах турниров WTA. В третий раз она оступается в решающем матче.
 Дуэт Кондратьева / Углиржова вторую неделю подряд в финале турнира WTA. В прошлый раз они выиграли титул.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Турция
Теннис
Июль 2010 года
Август 2010 года
2010